Okresní shromáždění může označovat: 
 okresní shromáždění, nepřímo volené zastupitelské sbory v českých okresech v letech 1990–2000, k řízení a kontrole okresních úřadů
 okresní shromáždění členů profesní komory (lékařů, stomatologů nebo lékárníků – Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora), nejvyšší orgán okresního sdružení profesní komory podle zákona č. 220/1991 Sb. 
 okresní shromáždění politické strany (např. US-DEU)
 okresní shromáždění hasičů (Hasičů Čech, Moravy a Slezska, starostů Sborů dobrovolných hasičů)
 okresní shromáždění jiné organizace (např. Svaz postižených civilizačními chorobami, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých atd. )